Turgenew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Turgenew (1784–1845), russischer Historiker
 Andrei Wiktorowitsch Turgenew (* 1989), russischer Biathlet
 Iwan Petrowitsch Turgenew (1752–1807), Direktor der  Moskauer Universität und Freimaurer
 Iwan Sergejewitsch Turgenew (1818–1883), russischer Schriftsteller
 Nikolai Iwanowitsch Turgenew (1789–1871), russischer Diplomat und Nationalökonom

Siehe auch:
 Assja Turgenieff (Künstlername von Anna Alexejewna Turgenewa)
 Hrebet Turgeneva